Le nom de genre Cuspidaria peut faire référence à :
 Cuspidaria Nardo, 1840 : un genre de mollusques bivalves de la famille des Cuspidariidae ;
 Cuspidaria DC., 1838 : un genre de plantes dicotylédones de la famille des Bignoniaceae.

Homonymie de genre en biologie